Правила поведінки під час обстрілу - сукупність рекомендованих правил поведінки для людей які потрапили під артилерійський обстріл. Дотримання правил зменшує вірогідність ураження людей артилерійськими і ракетними боєприпасами.

Основні правила безпеки під час обстрілу

Правило двох стін 

Правило техніки безпеки, що збільшує шанси на виживання людей в будівлі що піддалась вогневому ураженню вибуховим або пробивним боєприпасом. Згідно з правилом двох стін, якщо будівля може піддатися вогневому ураженню вибуховим боєприпасом то безпечніше перебувати за двома стінами по відношенню до відкритого простору
.

Правило безпечної сторони 

Це правило згідно якого сторона будівлі або вулиці протилежна напрямку у якому знаходиться ворог при обстрілі більш безпечна ніж сторона яка розміщена в стороні ворога. Майже все артилерійське і ракетне озброєння діє суворо прямолінійно тому сторона будівлі чи вулиці, що є протилежною напрямку знаходження ворога є набагато більш безпечнішою. Якщо відомо з якого боку ведеться обстріл, то необхідно обрати найвіддаленішу кімнату з протилежної сторони
.

Правило двох виходів 

Згідно цього правила при артилерійському чи ракетному обстрілі безпечніше знаходитися там де є два виходи, це убезпечує від обвалу.

Правило чим нижче тим краще 

Правило "чим нижче тим краще" це правило техніки безпеки що покликане збільшити шанси людини на виживання під час обстрілу артилерією або ракетним озброєнням. Згідно з цим правилом найбільш безпечнішим місцем серед висотної забудови є найнижче місце. Чим нижче поверх тим більше вірогідність що уражуючий заряд влучить вище, а також тим більше між поверхових переборок знаходиться над людиною. Правило діє тільки серед висотної забудови (5 поверхів і вище), відносно до 1-2 поверхової житлової забудови воно не діє. Тобто знаходження на першому поверсі серед 1-2 поверхової забудови не зменшує вірогідність ураження зарядом.

Правило лежачої людини 

Згідно правила лежачої людини людина що лежить підчас артобстрілу має значно більші шанси на виживання, у порівнянні з людиною яка стоїть.
При влучанні вибухового боєприпасу в приміщення або землю уламки летять уверх і вздовж рівня влучання, саме тому положення лежачи є найбезпечнішим при артилерійському або ракетному обстрілі незалежно людина знаходиться в приміщенні чи посеред вулиці 
.

Див. також 
 Техніка безпеки

Посилання 

Техніка безпеки